Chiaki Takahashi peut se référer à :
 Chiaki Takahashi (seiyū) (née en 1977)
 Chiaki Takahashi (homme politique) (né en 1956), homme politique japonais